Чемпіонат УРСР з футболу 1986 — 16-й турнір серед команд української зони другої ліги. Тривав з 28 березня по 19 жовтня 1986 року.

Огляд 
Третій рік першість України проводилася у два етапи. Спочатку команди грали у двох групах. У другій фазі турніру найкращі команди боролися за звання чемпіона УРСР. Невдахи першого етапу змагалися за право залишитися в другій лізі. Причому, команди в заключній фазі першості грали лише з клубами іншої підгрупи.

Вперше в історії переможцем турніру стала команда «Зоря» (головний тренер — Вадим Добіжа). Два роки знадобилося чемпіонам СРСР 1972 для повернення до першої ліги. Срібні і бронзові нагороди отримали відповідно сімферопольська «Таврія» (головний тренер — Анатолій Полосін) та київський СКА (головний тренер — Віктор Фомін).

«Рубіновий кубок» газети «Молодь України», приз  для найрезультативнішої команди чемпіонату, здобула сімферопольська «Таврія» (102 забитих м'ячі).

Перемогу в суперечці бомбардирів ліги здобув Віктор Насташевський з команди Кривого Рога (25 забитих м'ячів). На два голи менше забив Володимир Науменко з «Таврії».

Чемпіоном УРСР серед колективів фізичної культури стала полтавська «Ворскла».

Перший етап

І група

ІІ група

Другий етап

Фінал за 1-14 місця

Фінал 15-28 місця

Бомбардири 
Найкращі голеадори чемпіонату УРСР:

Найкращі бомбардири клубів і гравці, які забили не менше 10 голів:
 «Зоря» — Юрій Ярошенко (18), Федір Сорока (13), Сергій Горковенко (11);
 «Таврія» — Володимир Науменко (23),Юрій Бондаренко (17), Сергій Дементьєв (15), Степан Павлов (14);
 СКА (Київ)  — Сергій Свистун (14), Борис Тропанець (14), Сергій Ралюченко (12).
 «Нива» (Тернопіль) — Петро Прядун (17), Ігор Яворський (10); 
 «Торпедо» (Луцьк) — Володимир Бердовський (9), Андрій Федецький (9), Павло Філонюк (9);
 «Кривбас» — Віктор Насташевський (25);
 «Нива» (Вінниця) — Володимир Снилик (13), Сергій Шевченко (10);
 «Поділля» — Едуард Валенко (18), Віталій Бугай (16);
 «Торпедо» — Сергій Комлєв (11);
 «Закарпаття» — Михайло Ловська (14);
 «Авангард» — Богдан Самардак (13);
 «Суднобудівник» — Валерій Машнін (12);
 СКА (Одеса) — Сергій Гусєв (7);
 «Океан» — Всеволод Гущак (10);
 «Буковина» — Григорій Батич (9);
 «Динамо» — Едуард Денисенко (7), Михайло Стельмах (7); 
 «Прикарпаття» — Богдан Дебенко (11);
 «Шахтар» (Горлівка) — Микола Шевцов (10);
 «Нафтовик» — Григорій Лазарко (13);
 «Спартак» — Володимир Шишков (10), Валерій Шек (10);
 «Зірка» — Михайло Калита (11), Валерій Черних (10);
 «Маяк» — Валерій Ярмак (11), Олег Бондар (10);
 «Десна» — Володимир Жилін (8);
 «Шахтар» (Павлоград) — Олександр Новиков (10);
 «Кристал» — Анатолій Жосан (14);
 «Новатор» — Валерій Гамідов (8);
 «Атлантика» — Сергій Алексєєв (6);
 «Стахановець» — Віктор Макаренко (7).

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь в не менш як половині матчів нагороджуються медалями. Подаємо список футболістів, які виступали в складах команд-призерів.

Клуб бомбардирів 
Одинадцять футболістів забили понад сто м'ячів, виступаючи за українські команди другої ліги. Символічний клуб бомбардирів має такий вигляд:

Після прізвища футболіста вказано рік, коли забито сотий м'яч, а також сумарну кількість голів.

Перехідний турнір

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 Статистика 
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат УРСР 
 Перехідний турнір 

86
СРСР
1986 в українському спорті